Карл Давид Себастьян Денсик (; род. 31 октября 1974, Стокгольм, лен Стокгольм, Швеция) — шведский и датский актёр и продюсер.

Биография 
Отец Давида Денсика был психологом, мать — кинокритиком; его старший брат Дэниэл (род. 1974) — писатель и режиссёр. Давид с рождения жил в Копенгагене, в 1999 года он переехал в Стокгольм, где учился в Театральной академии до 2003 года.

Рост актёра — 175 см.

Карьера 
Давид играл роли в Королевском драматическом театре. Карьеру в кино он начал с 1999 года. Давид Денсик принимал участие в следующих фильмах и телесериалах: «Реконструкция», «Убийство», «Девушка с татуировкой дракона», «Миллениум», «Борджиа», «Боевой конь», «Девушка с татуировкой дракона», «Королевский роман» и др. Денсик снимается как в шведских, так в датских и американских фильмах. Сотрудничал с кинорежиссёрами: Стивеном Спилбергом, Дэвидом Финчером, Томасом Альфредсоном и др.

Личная жизнь 
Жена — Софи, юрист по образованию. В 2014 году у них родилась дочь. Давид с семьёй живёт в Копенгагене.

Избранная фильмография

Награды 
 2007: «Роберт» в категории Лучший актёр в фильме «Мыло» (En såpa, 2006)
 2010: «Золотой жук» в категории Лучший актёр второго плана в фильме «Корнелис» (Cornelis, 2010)

Примечания

Ссылки